Ločki Vrh (Benedikt), een plaats in de Sloveense gemeente Benedikt, of
Ločki Vrh (Destrnik), een plaats in de Sloveense gemeente Destrnik.